«Atra Hora» (лат. «Черночасье») — российская музыкальная группа, играющая в смешанном стиле Дарк-метал/Дэт-метал. Основана в 2006 году в городе Пятигорске.

История 
«Atra Hora» была основана 29 марта 2006 года в городе Пятигорске гитаристом и композитором Xul’ом (позже ShaXu) и вокалистом/клавишником Ashkael’ем. В музыкальном плане курс был взят на Underground Black Metal. С начала 2007 года в этом составе группа начинает свою концертную деятельность.

В феврале 2007 на своей репетиционной базе группа записывает шеститрековое демо «They Go…», являющее собой сырой и агрессивный Black Metal, многими критиками оцененный как наследие Nargaroth, Darkthrone и ранних Satyricon. Материал получил довольно неплохие оценки в кругах ценителей стиля.

Первый полный состав был сформирован к сентябрю и выглядел следующим образом: 
Ashkael — вокал, клавишные; 
Yanis «Shaxu» Georgiadi — гитара; 
Rodomag — гитара; 
Leon — бас-гитара; 
Genrih — ударные.

Спустя полгода группу покидает Rodomag. Было принято решение не искать ему замену, а продолжать с одной гитарой. В таком составе, в октябре 2007 года, группа выступает в Черкесске с группами Sacratus и Marginalium. Этот концерт стал последним для старого состава Atra Hora. В декабре 2007 группу покидает Leon по причине идеологических, музыкальных и личных разногласий. Его место занимает автор текстов группы — Domination.

Стилистика коллектива начинает всё больше склоняться в сторону мелодичного, но не менее брутального Post-Black Metal, которому не чужды влияния Death, Doom, Thrash и даже джаза. Группа начинает готовиться к записи дебютного альбома.

В связи с музыкальными изменениями в феврале 2008 года ряды Atra Hora покидает вокалист, клавишник, фронтмен и основной идеолог группы — Ashkael. Вокальные обязательства берет на себя Domination. Клавишником же спустя определённое время становится Emaleth.

15 мая 2008 года на лейбле The Kether Crown Prod. выходит демо «They Go…» ограниченным тиражом в 200 экземпляров. В августе того же года Emaleth выходит из состава группы.

Запись дебютного полноформатного альбома «Lost In The Depths», проходившая под руководством Armand Quenteres (экс-Dolor Al Reves, Sacratus), завершилась в ноябре 2009 года. Оформлением диска занялся московский художник W. Smerdulak. 8 марта 2010 года диск издан ограниченным тиражом в 500 копий на лейбле Darknagar Records. 1 февраля 2011 данный тираж уже был полностью распродан.

В 2010 году в состав вошли новые музыканты: клавишница Neit Shu и второй гитарист Nicolaos «Ijhi» Stryukov. Обновленным составом группа приступает к записи альбома «Via Combusta», музыка которого стала более мрачной и атмосферной и в то же время ярко окрашена греческой этникой, а тексты трех композиций написаны на греческом языке.

Параллельно с записью альбома ведется работа над сайд-проектом Tristia. В 2012-м Александр Ермаков присоединяется к группе в качестве нового клавишника, заменив собой Neit Shu.

30 августа 2012 года на лейбле Darknagar Records выходит второй альбом — «Via Combusta». Запись, как и прежде, производилась на студии Darknagar Records, продюсировал альбом Armand Quenteres. Оформлением нового альбома группы занялся болгарский художник и дизайнер Georgi «Erilyne» (по совместительству гитарист групп Forgotten Forests и Exile) и его студия дизайна Moon Ring Art.

В 2012—2014 годах Atra Hora приняли участие в нескольких сборниках, таких как «Twenty Years In Tears — A Tribute to Lake Of Tears» (Fono Ltd, 2012), «A Tribute To Motorhead — Russian Edition» (Dies Irae Zine, 2014), «Disguised Masters of Pain» (Darknagar Records & The Pain Fukktory, 2012) и некоторых других.

24 сентября 2013 года коллектив выступает в Краснодаре на одной сцене с одними из мэтров жанра — финской группой Amorphis, которые в это время находились в туре по России в поддержку альбома «Circle».

23 марта 2014 года по личным причинам коллектив покидает гитарист Nicolaos «Ijhi» Stryukov. На некоторое время Atra Hora остаются вчетвером и в этом составе приступают к записи следующего релиза коллектива — мини-альбома «Metahom», который выходит ровно через два года после релиза «Via Combusta» — 30 августа 2014-го. На этот раз музыканты сами выступили в роли продюсеров альбома и занимались записью исключительно своими силами на домашней студии Aornos. Как и прежде, работа вышла на лейбле Darknagar Records. Оформление принадлежит питерской студии Mayhem Project. Презентация работы проходила в городе Краснодар на концерте вместе с итальянскими коллективами Dark Lunacy, Black Propaganda и Synodik. Во время презентации нового диска, группа также представила публике нового гитариста — Романа Керкис, ранее игравшим в группах Phlegethon и Frozen Tears. Этим составом коллектив начинает активную концертную деятельность и готовится к записи нового материала.

Критика

Состав

Дискография

Студийные альбомы

Сплит-альбом

Мини-альбом

Сингл

Демозапись

В сборниках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Atra Hora на darkside.ru
 
 

Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Дэт-метал-группы России
Дарк-метал-группы России
Музыкальные коллективы Пятигорска
Музыкальные коллективы Ставропольского края